Night Calls — 13-ий студійний альбом Джо Кокерa, презентований 1 жовтня 1991 року у Європі та у 1992 - в США. Всього було випущено 3 версії альбому, кожна із яких містила різні пісні, різний їхній порядок на платівці та різні обкладинки.

Список композицій

Сертифікація

Зовнішні посилання 
 Офіційний вебсайт Джо Кокера ;

Примітки 

Альбоми Джо Кокера
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Capitol Records